Chambersburg ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chambersburg (Illinois)
 Chambersburg (Indiana)
 Chambersburg (Missouri)
 Chambersburg (Ohio)
 Chambersburg (Pennsylvania)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Chambersburg Historic District, in Chambersburg, Pennsylvania, ID-Nr. 82003789
 Chambersburg and Bedford Turnpike Road Company Toll House, in St. Thomas, Pennsylvania, ID-Nr. 78002404

Siehe auch:
 Chambersburg Township